Houyu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Houyu (sockenhuvudort), Fujian, 
 Houyu (socken i Kina, Chongqing), 
 Houyu (socken i Kina, Hunan), 
 Houyu (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar